Le Kid peut désigner :
 Le Kid, une comédie dramatique muette américaine écrite, produite et réalisée par Charlie Chaplin, sortie en 1921
 Le Kid, un groupe de musique suédois de pop, formé en 2008

Voir aussi